Cephus är ett släkte av steklar som beskrevs av Pierre André Latreille 1803. Cephus ingår i familjen halmsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Halmsteklar
Cephus